

Харківське — село, Мендикаринський район, Костанайська область

Харківське — селище, Амвросіївський район, Донецька область